Akulow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Alexejewitsch Akulow (1888–1937), sowjetischer Politiker
 Nikolai Sergejewitsch Akulow (1900–1976), russischer Physiker
 Wolodymyr Akulow (* 1944), ukrainischer Physiker